

L'église Saint-Jacques d'Anvers ; 
 L'église Saint-Jacques de Bruges ; 
 L'église Saint-Jacques de Gand ;
 L’église Saint-Jacques-le-Mineur de Liège est fondée en 1015 par le prince-évêque Baldéric , successeur de Notger ;
 L'église Saint-Jacques de Namur ;
 L'église Saint-Jacques de Tournai.

L'église Saint-Jacques de Međugorje ;
L'église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques de Mrkonjić Grad.

L’église Saint-Jacques de Montréal, ancienne cathédrale de Montréal (Canada).

L’église Saint-Jacques de Millstadt

L'église Saint-Jacques d'Abbeville (Somme) ;
 L'église Saint-Jacques d'Amiens (Somme) ;
 L'église Saint-Jacques de Beauvais (Oise) ;
 L'église Saint-Jacques de Beauville (Lot-et-Garonne) ;
 L'église Saint-Jacques de Bellebat (Gironde) ;
 L'église Saint-Jacques de Bouillancourt-en-Séry (Somme) ;
 L'église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) ;
 L'église Saint-Jacques de Chaumeil (Corrèze)
 L'église Saint-Jacques de Chaux-Neuve (Doubs) ;
 L'église Saint-Jacques de Compiègne (Oise) ;
 L'église Saint-Jacques de Courléon (Maine-et-Loire) ;
 L'église Saint-Jacques de Daours (Somme) ;
 L'église Saint-Jacques de Dieppe (Seine-Maritime) ;
 L'église Saint-Jacques d'Essertaux (Somme) ;
 L'église Saint-Jacques de Fabrègues (Hérault) ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur-et-Saint-Jean-Baptiste de Folleville (Somme) ;
 L'église Saint-Jacques de Fontgombault (Indre) ;
 L'église Saint-Jacques de Gabillou (Dordogne) ;
 L'église Saint-Jacques de Lisieux (Calvados) ;
 L’église Saint-Jacques de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) est un édifice de style rococo reconstruit au  sur le site de l'ancienne abbaye Saint-Rémi ;
 L'église arménienne Saint-Jacques de Lyon (Rhône) ;
 L’église Saint-Jacques de Naves,  et  sur la commune des Vans (Ardèche) ;
 L’église Saint-Jacques-la-Boucherie est une ancienne église de Paris fondée au  ;
 L’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris dans le  au 252, rue Saint-Jacques ;
 L'église Saint-Jacques de Pirmil à Nantes ;
 L’église Saint-Jacques de Reims (Marne) est la plus ancienne église conservée de la ville après la basilique Saint-Rémi ;
 L'église Saint-Jacques-le-Majeur de Seingbouse (Moselle), construite en 1730 en place d'une église plus ancienne, étape du Chemin de Compostelle ;
 L’église Saint-Jacques de Saint-Denis (La Réunion), (La Réunion) ;
 L'église Saint-Jacques de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
 L'église Saint-Jacques de Villers-Tournelle (Somme).

L'église Saint-Jacques de Delhi est la plus ancienne église en activité à Delhi (communion anglicane).

L'église Saint-Jacques d'Issime.
 L'église Saint-Jacques de Giudecca à Venise.

Église Saint-Jacques, à Tequixquiac.

Église Saint-Jacques, à Alep.

Église Saint-Jacques de Brno

Voir aussi